Карамота има више значења:

 Карамота (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Карамота (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику